Erich Heckel – pittore e incisore tedesco
 Johann Jakob Heckel – zoologo austriaco
 Roger Joseph Heckel – vescovo cattolico francese